Per Fredrik Bremberg (né Per Fredrik Lindquist le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au IFK Tumba, il découvre l'Elitserien en 1990 avec le Djurgården Hockey. L'équipe remporte le Trophée Le Mat 1991. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1991, il est choisi au troisième tour, en cinquante-cinquième position par les Devils du New Jersey. Il part en Amérique du Nord en 1998 et dispute huit matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d'Edmonton. Il a évolué également en Suisse et en Finlande.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2006 : remporte le Rinkens riddare.
2007 : remporte le Guldhjälmen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Huddinge IK|| Allsvenskan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1990-1991|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 28|| 6|| 4|| 10|| 0|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| Nacka HK|| Allsvenskan || 7|| 1|| 4|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Djurgården Hockey || Elitserien || 39|| 9|| 6|| 15|| 14|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1992-1993|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 39|| 9|| 11|| 20|| 8|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1993-1994|| Djurgården Hockey Jr.|| Juniorallsvenskan || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 25|| 5|| 8|| 13|| 8|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1994-1995|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 40|| 11|| 16|| 27|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1995-1996|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 33|| 12|| 19|| 31|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 44|| 19|| 28|| 47|| 20|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1997-1998|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 42|| 10|| 32|| 42|| 30|| 13|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 1998-1999|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 57|| 18|| 36|| 54|| 20|| 11|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 1999-2000|| HC Davos|| LNA || 44|| 14|| 27|| 41|| 20|| 5|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2000-2001|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 42|| 10|| 12|| 22|| 10|| 9|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2001-2002|| Malmö Redhawks || Elitserien|| 48|| 5|| 17|| 22|| 2|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2002-2003|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 45|| 18|| 20|| 38|| 24|| 12|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2003-2004|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 45|| 18|| 20|| 38|| 24|| 12|| 4|| 1|| 5|| 4
|-
| 2004-2005|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 32|| 10|| 19|| 29|| 10|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2005-2006|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 49|| 14|| 35|| 49|| 6|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 53|| 23|| 41|| 64|| 20|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 52|| 11|| 34|| 45|| 22|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 53|| 17|| 40|| 57|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 45|| 13|| 26|| 39|| 6|| 3|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
| 2010-2011|| HV 71 || Elitserien|| 45|| 9|| 16|| 25|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HV 71 || Elitserien|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| Timrå IK|| Elitserien|| 23|| 3|| 7|| 10|| 2|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Djurgården Hockey || Allsvenskan || 28|| 4|| 13|| 17|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||

Au niveau international 

| 1991 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 3|| 2|| 0|| 2|| 0|| || align="left"|Quatrième place
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 3|| 8|| 2|| || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Septième place
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 4|| 6|| 8|| +1|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en juin 1973
Naissance à Malmö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HV 71
Joueur du Timrå IK
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du HC Davos
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace